Miejscowości w USA:
 Thorndale – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Thorndale – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Milam